Markeb est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 k Puppis,
 κ Velorum.

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire